Bramm ist der Familienname folgender Personen:

 August Bramm (1829–1889), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Gießen
 Otto Bramm (1897–1986), deutscher Kunsthistoriker und Volkskundler

Siehe auch:
 Bram (Begriffsklärung)